

Буйне — село в складі Червенського району Мінської області

Буйне — село в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства